Законник — той, хто дотримується закону або стежить за його дотриманням;
 Законник — знавець законів;
 Законник — застаріла назва зібрання (зводу) законів;
 Законник — чернець.